Puncher steht für:
 Puncher, ein Boxer mit besonders hartem Schlag, siehe Boxen
 Puncher, ein Arbeiter der Stickereien digitalisiert, siehe Punchen
 Renault Puncher, Lkw-Modell der Marke Renault